Сюря — топонимы Республики Алтай России

 Сюря — село в Турочакском муниципальном районе, входит в состав Кебезенского сельского поселения.
 Сюря — приток реки Саракокша.